Nomos (Griekenland) (νομός), het Griekse woord voor wet en een voormalig bestuursindeling in Griekenland 1833–2010
Nomos (Egypte), een bestuursindeling in het Oude Egypte 
Nomos (band), een Ierse folkband
NOMOS, vlucht- en geluidsgegevens analyseersysteem van Schiphol